Первокурсник:
 Первокурсник — американская комедия 1925 года.
 Первокурсник — американская криминальная комедия 1990 года.